

Patronyme 

 Claude Souchon de Chameron (1728-1794), général de brigade français ;
 Wilhelm Souchon (1864-1946), amiral allemand de la Première Guerre mondiale ;
 Paul Souchon (1874-1951), poète français ;
 Lucien Souchon (1889-19?), publiciste, journaliste et militant politique français ;
  (1895-1982), neveu de Wilhelm, officier allemand et assassin de Rosa Luxembourg ;
 Janine Souchon (1930-2011), actrice française ;
 René Souchon (1943-), personnalité politique française ;
 Alain Souchon (1944-), auteur-compositeur-interprète et acteur français ;
 Pierre Souchon (1972-), son fils, chanteur français ;
 Charles Souchon (1978-), son frère, chanteur français.
  Pierre Souchon (1982-), journaliste et écrivain français .
 les créateurs de la brasserie Souchon-Neuvesel qui donnera lieu après la fusion avec le verrier Boussois à BSN, qui lui-même engendrera Danone.

Toponyme 

 Souchon, cours d’eau français sous-affluent du Rhône ;
 Souchon, lieu-dit français de la commune de Saint-Igny-de-Vers, dans le Rhône.

Notes et références 

Patronyme français
Famille française